План де Адобес има више значења:

 План де Адобес (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 План де Адобес, Крусеро де Јавалика (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику